Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1990, disputat al circuit de Hockenheimring el 29 de juliol del 1990.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 40. 198

 Volta ràpida: Thierry Boutsen 1' 45. 602 (a la volta 31)

Referències 
 

Alemanya
1990